Cache-cache est le nom donné à :

Jeu
 Cache-cache, un jeu enfantin,

Cinéma

 Cache-Cache, un film français d'Yves Caumon,
 Cache-cache pastoral (Den'en ni shisu), un film japonais de Shuji Terayama,
 Cache Cache, titre québécois du film Trouble Jeu de John Polson (2005),
 Cache cash, un film français réalisé par Claude Pinoteau, sorti en 1994.

Musique
 Cache-cache'', un album d'Henri Dès

Voir aussi 
 ,